Ла Гароча има више значења:

 Ла Гароча (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Гароча (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику